Esta é uma lista de estrelas da antiga constelação de Argo Navis.

Veja também 
 Listas de estrelas por constelação

 
 
 
 
 

Argo Navis